In and Out of Love (qui en anglais signifie « Dedans et hors de l'amour » ) peut désigner :

Chansons 
 In and Out of Love, chanson des Supremes, 1967
 In and Out of Love, chanson de Bon Jovi, 1985
 In and Out of Love, chanson d'Armin van Buuren featuring Sharon den Adel, 2008